Го́род ветро́в — термин, используемый по отношению к некоторым городам:
 Баку, Азербайджан.
 Лиепая, Латвия.
 Чикаго, США.
 Будё, Норвегия.
 Балканабат, Туркменистан.
 Армавир, Россия.

Прозвища городов